Efromovich ist der Familienname folgender Personen:

 Germán Efromovich (* 1950), brasilianisch-kolumbianischer Geschäftsmann
 José Efromovich (* 1955), brasilianischer Geschäftsmann